The Harder They Fall (1956), een Amerikaanse film noir uit 1956 onder regie van Mark Robson
 The Harder They Fall (2021), een Amerikaanse western uit 2021 onder regie van Jeymes Samuel